Dobb ist der Name von
Gillian Dobb (1929–2001), US-Schauspielerin
Maurice Dobb (1900–1976), britischer Ökonom

Siehe auch:
Dr. Dobb’s Journal
Dob
Dopp
Dobbs